

Patronyme 

 René-Nicolas Dufriche Desgenettes (1762-1837), médecin militaire français ;
 Charles-Éléonore Dufriche-Desgenettes (1778-1860), prêtre et missionnaire français.

Toponyme 

 Rue Desgenettes, voie du  de Paris ;
 Hôpital d'instruction des armées Desgenettes, hôpital militaire à Lyon, nommé en l'honneur du médecin militaire.